Пары́гин — русская фамилия. Известные носители:
 
 
 Парыгин, Алексей Борисович (род. 1964) — российский художник, историк и теоретик искусства.
 Парыгин, Борис Дмитриевич (1930—2012) — советский и российский философ, психолог и один из основоположников социальной психологии.
 Парыгин, Владимир Николаевич (1932—2003) — советский и российский физик, доктор физико-математических наук, профессор физического факультета МГУ.
 Парыгин, Иван Александрович (1913—1977) — советский военнослужащий, Герой Советского Союза.
 Парыгин, Юрий Васильевич (1940—2016) — советский хоккеист с мячом, тренер.

Примечания